Основное население страны — бразильцы — одна из самых многочисленных и самых смешанных групп в мире. Общая численность около 190,7 млн чел. (2010 г., перепись).

На 1 июля 2021 год — 215 681 045 жителей.

Демографическая статистика с 1999 года

Численность населения 

Данные переписей

Расы в Бразилии 

Как и в других бывших колониях, население Бразилии традиционно классифицируется не по национальностям, как в Европе и странах СНГ, а по расам. В отличие от некоторых других стран, понятие расы в Бразилии довольно условно и субъективно и зависит от ряда индивидуальных факторов (цвет кожи, образование, происхождение, достаток и др.)

В бразильских переписях выделяется пять расовых категорий, определяемых по самосознанию:

 «белые» (, или просто ) — белые бразильцы (преимущественно имеют европейское происхождение и европеоидные расовые черты)
 «чёрные» (, , , редко ) — афробразильцы (бразильцы африканского происхождения);
 «жёлтые» () — азиатские бразильцы () или жёлтые бразильцы (бразильцы азиатского происхождения);
 «коричневые» () — парду (бразильцы смешанного происхождения);
 «индейцы» () — индейцы Бразилии (исконные обитатели этой страны, жившие на этой территории несколько тысяч лет до прихода португальцев).

В народе различаются и многие другие переходные категории (мулаты, метисы, кабокло и др.), до 200 различных оттенков цвета кожи. Переписи проводит Бразильский институт географии и статистики (БИГС) (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística).

Индейцы 
Согласно последней обычной переписи 2000 года индейцами себя назвали 734 127 чел. или 0,43 % населения Бразилии.

В 2006 году проводилась т. н. «выборочная перепись домохозяйств» (Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios или PNAD; англ. National Research for Sample of Domiciles), согласно которой получилось 519 тыс. индейцев, или 0,28 %

Согласно другому источнику «indígena» по происхождению составляют уже 6,64 % (то есть 11,3 млн на 2000 год).

При этом, согласно данным генетиков, у более чем 50 млн бразильцев (26 %) есть индейские предки, а у 88 % — африканские. Соответственно генетический пул современных бразильцев на 44 % африканского, и на 13 % — коренного южноамериканского происхождения.

Данные демографической статистики на 2005 год

Возрастная структура населения 
 0—14 лет — 26,3 %
 15—64 лет — 67,7 %
 старше 65 лет — 6 %

Медианный возраст 27,81 лет. Мужчины — 27,06 лет, женщины — 28,57 лет.

Прирост населения 
1,06 % в 2005 году.
 Рождаемость — 18,83 на 1000 населения;
 Смертность — 6,15 на 1000 населения;
 1,93 ребёнка на 1 женщину

Детская смертность 
 29,61 на 1000 рождённых;
 мальчики — 33,37 на 1000 рождённых;
 девочки — 25,66 на 1000 рождённых;

Продолжительность жизни 
 Общая — 71,79 лет
 Мужчины — 67,74 лет
 Женщины — 75,85 лет

Этнические группы 
 белые — 53,9 % (португальцы — 20 %; итальянцы — 14 %; испанцы — 8 %; немцы — 6,6 %; арабы — 5,3 %, украинцы, русские, армяне, венгры, евреи)
 парду — 38,5 %;
 чёрные — 6,2 %;
 азиаты — 0,5 % (японцы и пр.)
 индейцы — 0,43 % (тупи-гуарани, же, араваки, карибы, пано и др.)
Также есть самбо (афроиндейцы) — их количество точно не известно.

Генетические исследования показали, что бразильское население в целом имеет европейский, африканский и индейский компоненты.

Недавнее автосомальное исследование ДНК (2011), почти с 1000 образцов от по всей стране («белые», «pardos» и «африканцы»), узнал главный европейский вклад, сопровождаемый высоким африканским вкладом и важным индейским компонентом.

Фертильность 
Как и в других развивающихся странах второго мира, демографический переход в Бразилии осуществился лишь в начале XXI века. В 1950 году население страны составляло 52 млн чел., в среднем на женщину приходилось 6,2 ребёнка при среднем приросте населения свыше 3 % в год. В 2000 году население возросло до 170 млн чел., но фертильность снизилась до 2,2 живых рождений в среднем на одну женщину (2,0 по оценке на 2008 год) и естественный прирост снизился до 1,5 % в год (до 1,0 %, учитывая эмиграцию в 2007 году). При этом уровень рождаемости в различных расовых и классовых группах Бразилии снижался неодинаково: среди белых бразильцев, он снижался быстрее чем среди чёрного населения, поэтому произошло существенное снижение доли белого населения в стране с 63 % в 1960 г. до менее половины (47,73 %) в 2010:

Общая численность населения по переписи 2010 года: 190,756 млн чел.

Грамотность населения на 2015 год 
 общая — 92,6 %
 мужчины — 92,2 %
 женщины — 92,9 %

См. также 
 Бразилия
 История Бразилии
 Парду
 Иммиграция в Бразилию
 Расовая демократия
 Религия в Бразилии

Примечания

Ссылки 
 https://web.archive.org/web/20080306064232/http://publicacoes.gene.com.br/Imprensa_genealogia/Retrato%20molecular%20do%20Brasil%40Folha%20de%20S%C3%A3o%20Paulo%4026-03-2000.htm
 https://web.archive.org/web/20080906010756/http://www.census.gov/ipc/www/idb/ranks.html